

Personnalités 

 Alice Prin dite Kiki de Montparnasse ou Kiki (1901-1953), modèle, muse d’artistes, chanteuse, peintre et actrice ;
 Jean Prin-Clary (né en 1912), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Baptiste Prin (1669 - apr.1742), compositeur, musicien et danseur français ;
 Jeannette Prin (1907-1970), femme politique française, députée du Pas-de-Calais ;
 Maurice Prin (1928-2019), restaurateur et conservateur de musée ;
 Yves Prin (né en 1933), compositeur français de musique contemporaine.

Toponymes 

 Prin-Deyrançon, commune du centre-ouest de la France située, dans les Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Serzy-et-Prin, commune française située dans le département de la Marne, en région Grand Est.

Voir aussi